Битката при Баница може да се отнася за:

 Битка при Баница, сражение от 1903 година между чети на ВМОРО и Османската империя, при което загива Гоце Делчев
 Битка при Баница, сражение от 1941 година през Втората световна война